The Standard steht für:

 Evening Standard, kurz The Standard, englische Zeitung (ab 1827)
 The Standard (Gambia), Zeitung aus Gambia
 The Standard (Hongkong), Zeitung aus Hongkong
 The Standard (Kenia), Zeitung aus Nairobi, Kenia
 Manila Standard, auch The Standard, Zeitung aus Manila, Philippinen
 Montreal Standard, auch The Standard, Zeitung aus Montreal, Kanada

Siehe auch:
 The Standard Life (Gebäude in Montevideo)
 Standard (Begriffsklärung)